We're Not Gonna Take It kan syfta på:

 We're Not Gonna Take It (The Who-låt) – en sång av The Who,
 We're Not Gonna Take It (Twisted Sister-låt) – en sång av Twisted Sister.